Beerblock ist der Familienname folgender Personen: